Joseph von Fraunhofer — óptico alemão
Espectro de Fraunhofer — análise espectral desenvolvida por Joseph von Fraunhofer
Fraunhofer-Gesellschaft -  organização alemã de pesquisa

Desambiguações de sobrenomes